Schermen is een van de sporten die tijdens de Middellandse Zeespelen worden beoefend.

Geschiedenis 
Schermen staat sedert 1951 op het programma van de Middellandse Zeespelen. Sindsdien werd de sport op elke editie van de Spelen beoefend, behalve in 1987 in het Syrische Latakia. De eerste drie edities stond er zowel een individuele als teamcompetitie op het programma voor degen, floret en sabel. De teamcompetitie werd in 1963 definitief geschrapt. Sedertdien konden de mannen op elke editie medailles vergaren in de individuele competitie voor de drie verschillende wapens, behalve in 2005, toen er geen sabelcompetitie was, en in 2009 en 2018, toen er enkel een degenconcours werd georganiseerd voor de heren.

Hoewel vrouwen sinds 1967 kunnen deelnemen aan de Middellandse Zeespelen, werd de schermcompetitie pas vier jaar laten opengesteld voor vrouwen. Voor hen werd de eerste jaren alleen een individuele floretcompetitie georganiseerd. Pas in 2001 werd de degen ook door vrouwen gehanteerd tijdens de Middellandse Zeespelen. Sinds 2009 kunnen de vrouwen in de drie verschillende categorieën medailles vergaren.

Het schermtoernooi wordt al sinds de eerste editie gedomineerd door twee landen: Italië en Frankrijk. Van de 81 titels die tot op heden verdeeld werden, gingen er 72 naar deze twee landen.

Onderdelen

Mannen

Vrouwen

Medaillespiegel

Externe link 
 Officiële website Internationaal Comité van de Middellandse Zeespelen